Der Begriff Sassandra bezeichnet:

 Sassandra, Stadt im Distrikt Bas-Sassandra der Elfenbeinküste
 Sassandra (Fluss), Fluss im Westen der Elfenbeinküste
 Sassandra (Department), Department der Elfenbeinküste
 Bas-Sassandra, Distrikt der Elfenbeinküste
 Sassandra-Marahoué, Distrikt der Elfenbeinküste
 Haut-Sassandra, Verwaltungsregion der Elfenbeinküste
 Limane Yacouba Sylla FC Sassandra, ivorischer Fußballverein
 Flughafen Sassandra, Flughafen der Elfenbeinküste